Marcialis ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Jean Marcialis (1937–2013), französischer Fußballspieler
 Louis Marcialis (* 1961), französischer Fußballspieler